Petr Petrović-Njegoš může být:
 Petr I. Petrović-Njegoš (1747–1830) – černohorský panovník v letech 1782 až 1830 (vladyka, prohlášen za svatého jako Svatý Petr Cetinjský), básník
 Petr II. Petrović-Njegoš (1813–1851) – jeho vnuk, panovník v letech 1830–1851 (vladyka), básník a spisovatel
 Petr Štěpán Petrović-Njegoš (1889–1932) – černohorský princ, nejmladší potomek knížete a krále Nikoly I. Petroviće-Njegoše, významný voják a vojenský velitel